Сезон 1936 года стал 6-м для футбольного клуба «Торпедо Москва» (до лета —  «Завод имени Сталина»). Первые чемпионаты СССР автозаводцы провели в группе «Б», а в первом Кубке СССР дошли до четвертьфинала.

Состав

Чемпионат СССР 1936 (весна). Группа «Б»

Матчи

Турнирная таблица

Чемпионат СССР 1936 (осень). Группа «Б»

Матчи

Турнирная таблица

Кубок СССР по футболу 1936

Ссылки 
«Торпедо» в группе «Б» чемпионата СССР.
«Торпедо» в кубке СССР 1930-х—1940-х годов.

1936
Торпедо Москва